Strada nazionale 11 – strada statale della Argentina
Strada nazionale 11 – strada statale della Cambogia
Strada nazionale 11 – strada statale del Marocco
Strada nazionale 11 – ex strada statale nel Regno d'Italia